Grüntzig ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Roland Grüntzig (1939–1985), deutscher Angiologe und Kardiologe
 Johannes Grüntzig (* 1937), deutscher Augenheilkundler
 Walter Grüntzig (1903–nach 1970), deutscher Schauspieler, Rezitator, Regisseur und Spielleiter